Noxx steht für:

 Noxx (Band), Schweizer Mundartband
 Noxx (Hörfunksender), privater deutscher Radiosender

Noxx ist der Familienname von:

 Sara Noxx (* 1971), deutsche Musikerin